Skafander – specjalny szczelny ubiór chroniący człowieka przed szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego.
 skafander ciśnieniowy
 skafander głębinowy
 skafander kosmiczny
 skafander nurkowy
 skafander przeciwprzeciążeniowy

Potocznie nazywa się też tak płaszcz przeciwdeszczowy.